Scuola di polizia – franchise derivato da serie cinematografica
Scuola di polizia – film del 1984 diretto da Hugh Wilson, primo episodio della serie cinematografica
Scuola di polizia  – serie animata ispirata alla serie cinematografica, trasmessa tra il 1988 e il 1989
Scuola di polizia  – serie televisiva spin-off della serie cinematografica, trasmessa tra il 1997 e il 1998
Scuola di polizia – spettacolo stunt show a Mirabilandia
Scuola di polizia locale del Veneto  – Ente strumentale della Regione Veneto per la formazione degli operatori di polizia locale.